Директива Совета 93/98/EEC от 29 октября 1993 года о гармонизации срока действия охраны авторского права и некоторых смежных прав — директива Европейского союза в области авторского права, принятая в соответствии с внутренними рыночными положениями Римского договора. До её принятия сроки охраны авторских и смежных прав в государствах-членах ЕС различались. Целью директивы было приведение законодательств европейских государств к единообразию в области сроков охраны авторского права. Директива была заменена Директивой 2006/116/ЕС о сроке охраны авторского права и смежных прав от 12 декабря 2006 года.

Срок защиты 

Основная цель директивы заключалась в обеспечении на территории Европейского союза единой продолжительности охраны авторских и смежных прав. Директива установила этот срок в 70 лет после смерти автора вне зависимости от того, когда произведение автора было впервые опубликовано (ст. 1). Согласно Бернской конвенции срок охраны авторских и смежных прав на произведения авторов должен быть установлен государством самостоятельно, но он не должен быть менее 50 лет после смерти автора (ст. 7.1 Бернской конвенции). В случае, если автор опубликовал своё произведение анонимно или под псевдонимом — срок охраны составляет 70 лет с момента обнародования произведения. Директива отмечает, что первоначальная цель Бернской конвенции заключается в защите работ для двух поколений потомков автора, и что пятидесяти лет уже недостаточно для этой цели (§ 5 преамбулы). Часто утверждается, что семидесятилетний срок был выбран как самый большой из всех государств-членов ЕС на то время: это утверждение ошибочно. Если государство-член ЕС защищало работы авторов в течение более длительного срока во время вступления директивы в силу, то срок авторского права для этих авторов не сократился (Ст. 10 (1)), но другие государства-члены не будут соблюдать более длительный период для этих авторов (в таком случае будет применяться стандартный срок в 70 лет).

Продолжительность защиты смежных прав (исполнителей, музыкальных и кинопродюсеров, и вещательных организаций) была установлена как 50 лет со следующими правилами расчета даты начала охраны:

Восстановление авторских прав 

Новые условия авторского права должны были быть применены также к работам, которые уже существовали на момент вступления директивы в силу, даже если они ранее вошли в общественное достояние в некоторых странах. Строго говоря, авторское право должно быть защищено, если оно защищалось по крайней мере в одном государстве-члене на 1 июля 1995 года, хотя большинство государств-членов решили применять их ко всем работам, которые бы претендовали на защиту, независимо от защиты в другом месте: этот подход гораздо проще применять для национальных судов, так как они не должны учитывать иностранных законов.

Эффект нового подхода был показан в решении Европейского суда по делу Пуччини, которые покрыты факты, возникающие перед директивой вступил в силу. В Висбадене в течение сезона 1993/94 в Висбадене ставилась опера Пуччини «Богема» без разрешения владельца авторских прав.

Опера была впервые опубликована в Италии и Пуччини умер 29 ноября 1924 года. В то время в Италии применялся период охраны авторских прав в течение 56 лет после смерти автора, поэтому итальянская защита истекла в конце 1980 года: Германия, однако, применяла 70-летний срок охраны к произведениям немецких авторов и применялось «правило более короткого срока» (ст. 7.8 Бернской конвенции) для зарубежных работ. Суд постановил, что применение правила более короткого срока между государствами-членами ЕС было нарушением принципа недискриминации, закрепленного в статье 12 Договора об учреждении Европейского экономического сообщества: следовательно работа должна быть защищена в Германии в течение 70 лет после смерти автора, даже если в Италии она перешла в общественное достояние.

Фильмы и фотографии 

Директива также гармонизирует охрану авторских фильмов («кинематографических и других аудиовизуальных произведений») и фотографий во всём Европейском Союзе. Фильмы охраняются в течение 70 лет с момента смерти последнего из перечисленных создателей (ст. 2 (2)): главный режиссёр, автор сценария, сценарист и композитор музыки, специально созданной для использования в кинематографическом или аудиовизуальном произведении. Это правило применяется независимо от внутренних положений законодательств, касающихся авторских прав на фильмы, чтобы создать общую продолжительность авторского права между государствами-членами. Главный режиссёр фильма всегда рассматривается как автор фильма, хотя национальное законодательство может предусматривать других соавторов (ст. 2 (1)).

Имплементация в национальных законах

Примечания

Ссылки 
 Директива Совета ЕС № 93/98/ЕЕС  на официальном сайте ВОИС

1993 год в праве
Авторское право Европейского союза
Директивы Европейского союза